Osoby o nazwisku Zacharow:
 Bazyli Zacharow – pośrednik handlu bronią z okresu I wojny światowej
 Ilja Zacharow – rosyjski skoczek do wody, olimpijczyk
 Jewhen Zacharow – działacz radzieckiego ruchu dysydenckiego
 Jurij Zacharow – ukraiński piłkarz i trener piłkarski
 Hieronim (Zacharow) – biskup prawosławny
 Mark Zacharow – rosyjski aktor, dramaturg, reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta
 Matwiej Zacharow – radziecki dowódca wojskowy
 Ołeksandr Zacharow – ukraiński piłkarz
 Piotr Zacharow – radziecki polityk i oficer
 Piotr Zacharow – rosyjski oficer
 Wiktor Zacharow – ukraiński hokeista
 Władimir Zacharow – rosyjski filolog